Козаче́нко — поширене українське патронімічне прізвище від слова козак.

Відомі носії 
 Козаченко Аліна Василівна — українська піаністка, заслужена артистка України.
 Козаченко Андрій Євгенович (1984—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Козаченко Антон Іванович (1900—1962) — історик, бібліограф, книгознавець.
 Козаченко Антон Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Козаченко Валентин Васильович — український режисер, народний артист України.
 Козаченко Василь Павлович — український письменник.
 Козаченко Ганна Володимирівна — український науковець, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Козаченко Георгій Олексійович — більш як 30 років був хормейстером Маріїнського театру Петербурга, заслужений діяч мистецтв РСФСР.
 Козаченко Григорій Якович — український актор.
 Козаченко Денис Юрійович (1986—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козаченко Дмитро Анатолійович — український футболіст.
 Козаченко Іван Іванович — український поет-лірик з покоління «вісімдесятників», письменник, журналіст, український бард.
 Козаченко Кеті — перша відкрита лесбійка-державний діяч США, що у такому статусі здобула електоральну перемогу.
 Козаченко Лариса Дмитрівна (1947) — майстриня художнього текстилю. Дружина Альберта Крижопольського. Чл. СХУ (1982).
 Козаченко Леонід Петрович (*14 травня 1955) — український політик, громадський діяч, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Колишній віце-прем'єр-міністр України.
 Козаченко Микола Євдокимович (1885—1921) — слюсар господарчої частини при штабі 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Козаченко Олександр Васильович (* 1970) — доктор наук, професор.
 Козаченко Олексій Олексійович — український політик, народний депутат України 4-го та 5-го скликань.
 Козаченко Юрій Васильович — український математик.
 Козаченко Юрій Михайлович — радянський футболіст.

Примітки